Хитоси Кихара (; 21 октября 1893, Токио — 27 июля 1986, Иокогама, Япония) — японский генетик.

Биография 
Родился 21 октября 1893 года в Токио. За свою долгую и плодотворную жизнь жил в разных городах Японии. В 1913 году переехал на Хоккайдо и поступил в университет, который он окончил в 1918 году, после чего два года работал в нём в качестве научного сотрудника. В 1920 году переехал в Киото и устроился на работу в университет и проработал в качестве научного сотрудника вплоть до 1927 года. В 1927 году был избран профессором и проработал вплоть до 1955 года. В 1929 году был отправлен в длительную командировку в Германию на стажировку, где работал вплоть до 1943 года. В 1955 году переехал в Йокогаму и этот город стал последним пристанищем для учёного. В этом же году был избран директором  Японии, где проработал вплоть до своей смерти.

Скончался 27 июля 1986 года в Иокогаме.

Увековечение памяти 
 Память выдающегося японского учёного была увековечена при его жизни — его имя присвоено  в Японии. В его честь так же названа .

Научные работы 
Основные научные работы посвящены генетике, физиологии и вопросам происхождения культурных растений.
 Изучал половые хромосомы у высших растений.

Награды 
 Императорская премия Японской академии наук (1943)
 Орден Культуры (1948)
  (1951)
 Орден Восходящего солнца (1975)

Членство в научных обществах 
 Иностранный член Национальной академии наук США (1958)
 Член Японской академии наук
 Иностранный член ВАСХНИЛ (1967)

Примечания

Литература 
 Биологи. Биографический справочник.— Киев.: Наукова думка, 1984. — 816 с.: ил

Ссылки 
 Биографические сведения.

Генетики Японии
Иностранные члены ВАСХНИЛ
Иностранные члены Национальной академии наук США
Члены Японской академии наук
Лица с особыми заслугами в области культуры (Япония)